Джон Кэмпбелл может относиться к следующим персоналиям (в хронологическом порядке):
 Кэмпбелл, Джон, 1-й граф Лаудон (1598—1662) — шотландский государственный деятель, канцлер Шотландии в 1641—1660 годах.
 Кэмпбелл, Джон, 2-й герцог Аргайл (1678—1743) — британский военный деятель, фельдмаршал.
 Кэмпбелл, Джон, 1-й барон Кавдор (1753—1821) — британский парламентарий и военачальник, прославившийся пленением французского Фишгардского десанта.
 Кэмпбелл, Джон, 1-й барон Кэмпбелл (1779—1861) — английский юрист и государственный деятель.
  (1727—1806) — британский генерал, губернатор Западной Флориды (1778—1781), главнокомандующий в Северной Америке (1783).
  (1777—1814) — американский офицер, полковник, погиб в сражении при Чиппева.
 Кэмпбелл, Джон Фрэнсис (1821—1885) — шотландский учёный.
 Кэмпбелл, Джонни (1870—1906) — шотландский футболист, игравший за клубы «Сандерленд» и «Ньюкасл Юнайтед».
 Кэмпбелл, Джонни (1871—1947) — шотландский футболист, игравший за клубы «Селтик» и «Астон Вилла».
 Кэмпбелл, Джон Вуд (1910—1971) — американский писатель-фантаст.
Кэмпбелл, Джон (1901—1975) — британский легкоатлет.
 Кэмпбелл, Джон (род. 1957) — американский военный, Командующий Международными силами содействия безопасности (ISAF) и Командующий ВС США в Афганистане (USFOR-A).
 Кэмпбелл, Джон (род. 1953) — австралийский игрок в снукер.
 Кэмпбелл, Джон (род. 1962) — горнолыжник с Американских Виргинских островов, участник Олимпийских игр 1992 года.
 Кэмпбелл, Джон — новозеландский кёрлингист и тренер.
 Кэмпбелл, Джон Стивен (род. 1972) — американский музыкант, бас-гитарист метал-группы Lamb of God.